Buenavista kan syfta på:

Geografi

Colombia 

 Buenavista (kommun), Boyacá, 
 Buenavista, Magdalena – ort i San Sebastián de Buenavista, 
 Buenavista, Córdoba – ort i Lorica, 
 Buenavista (kommun), Quindío, 
 Buenavista, Quindío, 
 Buenavista (kommun), Córdoba, 
 Buenavista (kommun), Sucre,

Costa Rica 

 Río Terraba, vattendrag, Puntarenas,

Filippinerna 

 Buenavista (Agusan del Norte), kommun i Caraga, Province of Agusan del Norte, 
 Buenavista (Bohol), kommun i Centrala Visayas, Province of Bohol, lat 10,07, long 124,15), 
 Buenavista (Guimaras), kommun i Filippinerna, Västra Visayas, Guimaras, 
 Buenavista (Quezon), kommun i Quezon,

Mexiko 

 Buenavista, Tamasopo, 
 Buenavista del Monte, ort, Morelos, Cuernavaca, 
 Buenavista de Cuéllar (ort), Guerrero, 
 Buenavista, San Andrés Cholula, 
 Buenavista, Tabasco, Macuspana, 
 Buenavista, San Juan Cacahuatepec, 
 Buena Vista, Santiago Ixtayutla, 
 Buenavista, Tlahuiltepa, 
 Buenavista, Oxchuc, 
 Buenavista, Villa Guerrero, 
 Buenavista, Ixtaczoquitlán, 
 Buenavista, Acambay de Ruíz Castañeda, 
 Buenavista, Tultitlán, 
 Buena Vista Tomatlán, ort, Michoacán de Ocampo, Buenavista, 
 Buenavista de Peñuelas, ort, Aguascalientes, Aguascalientes, 
 Buenavista, Arizpe, 
 Buenavista, Cajeme, 
 Buenavista, Rodeo, 
 Buenavista, Villa Juárez, 
 Buenavista, Tarimoro, 
 Buenavista, Acaponeta, 
 Buenavista, Cuerámaro, 
 Buenavista, Huimilpan, 
 Buenavista (kommun i Mexiko, Michoacán de Ocampo, lat 19,19, long -102,58), 
 Buenavista, Cazones de Herrera, 
 Buenavista, Tanquián de Escobedo, 
 Buenavista, Espinal, 
 Buenavista, Tamiahua, 
 Buenavista, La Independencia, 
 Buenavista, Sabanilla, 
 Buenavista, Coapilla, 
 Buenavista, Quimixtlán, 
 Buenavista, Lagos de Moreno, 
 Buenavista, Tarandacuao, 
 Buenavista, Purísima del Rincón, 
 Buenavista (centrala Motozintla kommun), 
 Buenavista, Larráinzar, 
 Buenavista, El Fuerte, 
 Buenavista, Pátzcuaro, 
 Buenavista, Navojoa, 
 Buenavista, Amatenango de la Frontera, 
 Buenavista, Jitotol, 
 Buenavista, Tacámbaro, 
 Buenavista, San Martín Chalchicuautla, 
 Buenavista, Tetela de Ocampo, 
 Buenavista, Jesús Carranza, 
 Buenavista, Quechultenango, 
 Buenavista (västra Morelia), 
 Buenavista (norra Xilitla kommun), 
 Buenavista, Naolinco, 
 Buenavista, Calnali, 
 Buenavista, San Lucas Ojitlán, 
 Buenavista, Ixhuacán de los Reyes, 
 Buenavista, Salvador Alvarado, 
 Buenavista, Acatepec, 
 Buenavista (västra Xilitla kommun), 
 Buenavista, Santiago Yosondúa, 
 Buenavista, Zacatepec, 
 Buenavista, Mexquitic de Carmona, 
 Buenavista, Siltepec, 
 Buenavista, San Juan Ñumí, 
 Buenavista, Amatán, 
 Buenavista (östra Motozintla kommun), 
 Buenavista, Elota, 
 Buenavista, San Antonio Sinicahua, 
 Buenavista, Tapachula, 
 Buenavista, Villa de Arista, 
 Buenavista, General Heliodoro Castillo, 
 Buenavista, Zacatecas, Pinos, 
 Buenavista, Zacapala, 
 Buenavista, Ajalpan, 
 Buenavista, Rioverde, 
 Buenavista, Amatepec, 
 Buenavista (södra Morelia), 
 Buenavista, San Luis de la Paz, 
 Buenavista, Landa de Matamoros, 
 Buenavista, Comitán, 
 Buenavista, Chicomuselo, 
 Buenavista, Tumbalá, 
 Buenavista, Santiago Tilantongo, 
 Buenavista, San Pedro Teozacoalco, 
 Buenavista, Compostela, 
 Buenavista, Villa Corzo, 
 Buenavista, Mazatlán Villa de Flores, 
 Buenavista, San Mateo Piñas, 
 Buenavista, Berriozábal, 
 Buenavista, Teocaltiche, 
 Buenavista, Escuintla, 
 Buenavista, Texistepec, 
 Buenavista, San Dimas,

Nicaragua 

 Buenavista (ö), Granada,

Spanien 

 Buenavista del Norte (kommunhuvudort), Kanarieöarna, Provincia de Santa Cruz de Tenerife, 
 Buenavista (kommun i Spanien, Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, lat 40,78, long -5,62), 
 Buenavista, Kastilien och Leon,

Se även 
 Buena Vista